Semenya ist der Name von:

Caiphus Semenya (* 1939), südafrikanischer Komponist und Musikproduzent
Caster Semenya (* 1991), südafrikanische Leichtathletin
Mosese Semenya, südafrikanischer Musikproduzent
Rosina Semenya, südafrikanische Politikerin